

Persone
Alcide Molteni (1952) – politico italiano
Andrés Molteni (1988) – tennista argentino
Betty Molteni (1962) – ex mezzofondista italiana
Giacinto Molteni (1880-1948) – attore italiano
Giorgio Molteni (1949) – regista e sceneggiatore italiano
Giuseppe Molteni (1800-1867) – pittore italiano
Laura Molteni (1960) – politica italiana 
Luis Molteni, propr. Gianluigi Molteni (1950) – attore italiano
Marco Molteni (1976) – ex pallavolista italiano
Nicola Molteni (1976) – politico italiano
Nicolò Molteni (1998) – sciatore alpino italiano
Ramiro Cortes Molteni (1931–...) – cestista uruguaiano
Simone Molteni (1992) – canottiere italiano
Westher Molteni (1987) – cestista svizzero

Altro
Alimentari Molteni – azienda italiana
Bivacco Molteni-Valsecchi bivacco nella valle del Ferro, comune di Val Masino, provincia di Sondrio
Farmacia Molteni – esercizio storico di Firenze
Gruppo Molteni – società italiana nel settore dell'arredamento
Molteni&C – azienda del Gruppo Molteni.
Molteni – squadra maschile di ciclismo su strada italiana